England es el nombre en inglés de Inglaterra, el mayor de los países constituyentes del Reino Unido. Además puede hacer referencia a:

 Edward England, pirata de origen irlandés del siglo XVIII.
 England, localidad Americana del estado de Arkansas.